André Marfaing (1925-1987) est un peintre et graveur français non figuratif ; 
Thérèse Marfaing (née en 1932) est une joueuse française de basket-ball ;
Michel Marfaing (né en 1970) est un joueur français de rugby à XV ;
Benoît Marfaing (né en 1983) est un joueur français de rugby à XV.